Miejscowości w USA:
 Graysville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Graysville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Graysville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Rhea